Buhl är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Frants Buhl
 Franz Armand Buhl
 Hermann Buhl
 Ludwig von Buhl
 Peter Neerup Buhl
 Robbie Buhl
 Vilhelm Buhl

Geografi

Frankrike
 Buhl, Bas-Rhin
 Buhl, Haut-Rhin

Danska efternamn
Tyska efternamn